Papež Sergij je bilo ime več papežev:

 Papež Sergij I. (687–701)
 Papež Sergij II. (844–847)
 Papež Sergij III. (904–911)
 Papež Sergij IV. (1009–1012)